Ahmed Hikmet, scrittore turco
Ahmed Hikmet, calciatore bulgaro
 Birol Hikmet, calciatore turco
 Nazım Hikmet, poeta turco
 Hikmet Suleyman, politico iracheno
 Hikmet Temel Akarsu, scrittore turco